Le Stade Manu Ura est un stade omnisports tahitien (servant principalement pour le football) situé dans la ville de Paea, sur l'île de Tahiti en Polynésie française.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive Manu-Ura.

Histoire 

Les travaux du stade débutent en 1965 pour s'achever neuf ans plus tard.

Il sert également pour le football américain.

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Polynésie française
Stade de football américain en Polynésie française
Équipement de tennis
Sport à Tahiti